Schaghticoke (Algonkin: Wo sich der Fluss gabelt) ist:
 Schaghticoke Reservation, Indianerreservat im westlichen Connecticut
 Schaghticoke (Volk), Indianervolk, das ursprünglich im heutigen Bundesstaat New York beheimatet war und heute im o. g. Indianerreservat lebt

Orte in den USA, die nach dem Indianervolk benannt sind:
 Schaghticoke (Town, New York), amerikanische Town im Bundesstaat New York
 Schaghticoke (Village, New York), amerikanisches Village im Bundesstaat New York